

Geografia
 Valeriano – frazione di Vezzano Ligure in provincia della Spezia
 Valeriano – frazione di Pinzano al Tagliamento in provincia di Pordenone

Onomastica
 Valeriano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Valeriano – imperatore romano (253-260)
 Publio Licinio Cornelio Valeriano – nipote dell'imperatore Publio Licinio Valeriano e cesare dell'impero romano
 Publio Licinio Valeriano – figlio dell'omonimo imperatore e console nel 265
 Valeriano – soldato della legione tebana, martire
 Prisco Valeriano – prefetto del pretorio prima del 456
 Valeriano – vescovo di Roselle
 Valeriano – generale bizantino
 Giuseppe Valeriano (1526-1596) – gesuita e pittore italiano
 Leo Valeriano (1938-) – cantante, attore e doppiatore italiano

Pagine correlate
 San Valeriano
 Valerian
 Valeriani